IndieCade или Indiecade — международный фестиваль независимых видеоигр, единственный в США, открытый широкой публике.

Для участия в фестивале разработчики игр отправляют свои заявки специальному жюри. Жюри рассматривает заявки и определяет финалистов-участников фестиваля. Миссия фестиваля — поддерживать независимую разработку игр и организовывать международные мероприятия, демонстрирующие будущее независимых игр.

История 

Создателем фестиваля IndieCade является сообщество лидеров игровой отрасли Creative Media Collaborative, основанное в 2005 году. Изначально фестиваль был частью выставки индустрии компьютерных игр E3. Затем он выделился в ежегодное самостоятельное независимое мероприятие. Генеральный директор фестиваля IndieCade — Стефани Бариш.

Местоположение 
До 2009 года фестиваль проводился в городе Белвью, штат Вашингтон. В 2009 году, фестиваль провели в Калвер-Сити, штат Калифорния

Финалисты и призёры

2007 

 8
 Bone
 Braid
 Can You See Me Now?
 Cloud
 Democracy 2
 Cruel2BKind
 Cute X Doom
 Escape From Woomera
 Everyday Shooter
 N
 Steam Brigade
 Endless Forest
 Whyville

2008 

 And Yet It Moves
 Cactus Arcade
 Dangerous High School Girls in Trouble
 Darkgame
 Dark Room Sex Game — Awardee: Fun
 Democracy 2
 Fatherhood
 Flywrench — Honorable Mention
 Global Conflicts: Palestine
 Gravitation — Awardee: Jury Selection
 ibb and obb — Awardee: Design Innovation
 levelHead — Awardee: Technical Innovation
 Machinarium — Awardee: Aesthetics
 Miss Management
 PMOG
 Polarity
 Ruckblende — Awardee: Finalist Choice
 Rider Spoke
 Sociable Tetris 360
 Standard Bits Synaesthete Tank Universal The Graveyard The Misadventures of P.B. Winterbottom — Awardee: World/Story
 The Night Journey — Awardee: Sublime Experience
 The Unfinished Swan — Honorable Mention

 2009 

 Aether — Honorable Mention
 Akrasia Classic Night Closure — Awardee: Gameplay Innovation
 Cogs Dear Esther Eliss — Awardee: Auteur
 Everybody Dies Global Conflicts: Latin America Gray Mightier Minor Battle — Awardee: Finalist Choice/Audience Choice
 Modal Kombat Moon Stories — Awardee: Jury Selection
 Nanobots Osmos — Awardee: Fun & Best in Show
 Papermint — Honorable Mention
 Radio Flare Ruben & Lullaby Shadow Physics Sowlar Spectre — Honorable Mention
 The Deep Sleep Initiative — Runner Up: Finalist Choice/Audience Choice
 The Maw The Path Train — Awardee: Vanguard
 Tuning — Awardee: Sublime Experience
 You Get Me Zeno Clash 2010 

 1066 — The Game A Slow Year — Awardee: Virtuoso & Vanguard
 Auditorium B.U.T.T.O.N. — Awardee: Wildcard
 Bit.Trip Runner Blue Lacuna Cargo Delivery Castle Vox Continuity — Awardee: Gameplay Innovation
 Creaky Old Memory Every Day The Same Dream Faraway — Awardee: Sublime Experience
 FATALE feelforit Fractal Gentlemen of the South Sandwiche Islands Groping in the Dark — Awardee: Jury Recognition
 Humans vs. Zombies — Awardee: Kid’s Choice
 Limbo — Awardee: Sound
 Miegakure — Awardee: Amazing
 Monsters (Probably) Stole My Princess! Recurse Retro/Grade — Awardee: Audience Choice
 Sixteen Tons — Awardee: Developer’s Choice & Jury Recognition Honorable Mention
 Socks, Inc. Solace Spirits — Awardee: Aesthetics
 Tic-Tac-Totum The Cat And The Coup — Awardee: Documentary
 The Games of Nonchalance — Awardee: World/Story
 Trauma VVVVVV — Awardee: Fun/Compelling

 2011 

 Antichamber At a distance BasketBelle Bistro Boulevard Bit.Trip Flux Black Bottom Parade Deepak Fights Robots Desktop Dungeons Fez Gamestar Mechanic Geobook Halcyon Hero Generations Hohokum Improviso Johann Sebastian Joust Kiss Controller Loop Raccord Ordnungswissenschaft Papa Sangre Application Crunch (Pathfinder) PewPewPewPewPewPewPewPewPew Kaleidoplay (Play Kalei) Proteus Sissy's Magical Ponycorn Adventure Skulls of the Shogun Solar 2 StarDrone superHYPERCUBE Superbrothers: Sword & Sworcery EP The Bridge The Depths to Which I Sink The Dream Machine The Swapper The Witch Way 2012 

 A Closed World Analogue: A Hate Story Armada d6 — Game Design Award
 Beat Sneak Bandit BlindSide Bloop Botanicula — Story / World Design Award
 Cart Life Chroma Shuffle Contre Jour Dreams of Your Life Dyad — Audio Design Award
 Find Me A Good One FTL: Faster Than Light Gorogoa — Visual Design Award
 Guacamelee! Hidden in Plain Sight Hit Me! Hokra INTERFERENCE — Interaction Award
 International Racing Squirrels Open Source POP: Methodology Experiment One Prom Week Qasir al-Wasat: A Night in-Between Reality Ends Here — Impact Award
 Renga Splice Staccato Super Space  Tengami The Stanley Parable — Special Recognition Award
 Unmanned — Grand Jury Award
 Vornheim: The Complete City Kit — Technology Award
 Wooden Sen’SeY Yamove 2013 

 [code] 99 Tiny Games Constellation Cube & Star: A Love Story Deadbolt Dog Eat Dog — Impact Award
 Edgar Rice Soirée Extrasolar Ephemerid Gone Home — Audio Award
 Gunpoint Hermit Crab in Space Kentucky Route Zero — Visuals Story & World Design Award
 Kulak Luxuria Superbia NIDHOGG — Game Design Award
 Other Perfect Woman Pico Porpentine's Twine Compilation — Special Recognition
 Quadrilateral Cowboy — Grand Jury Award
 Reus Rogue Legacy Rollers of the Realm Save the Date simian.interface Sokobond Soundodger Spaceteam — Interaction Award
 Spin the Bottle: Bumpie’s Party — Technology Award
 Starseed Pilgrim Super Time Force That Dragon, Cancer TowerFall — Media Choice Award
 Upgrade Soul Movers and Shakers 2014 

 Affordable Space Adventures Antimatter Matters: A Quantum Physics Board Game (Really!) Bloom — The Game Choice Chamber — Technology Award
 Close Castles Close Your Eyes — Developer Choice Award
 Coffee: A Misunderstanding Cuppa Quest Drei Elbow Room Ether One FRACT OSC — Audio Design Award
 FRAMED — Visual Design Award
 Gemini Grow — Game Design Award
 Hack 'n' Slash — Grand Jury Award
 Heifer Heist Henka Twist Caper how do you Do it? Ice-Bound — Story/World Design Award
 iO Keep Talking and Nobody Explodes — Media Choice Award
 LYNE Metrico Mini Metro N++ — Special Recognition Award
 Never Alone (Kisima Ingitchuna) Nova-111 Private Eye Redshirt Risk of Rain SERVICE Slap .45' Soulfill — Interaction Award
 Sunder — Audience Choice Award
 Tumball Use of Force'' — Impact Award

См. также 
 Independent Games Festival

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Премии в области компьютерных игр
Индустрия компьютерных игр
Выставки электронных развлечений